Le Sopha, conte moral est un conte de Claude Prosper Jolyot de Crébillon dit « Crébillon fils », publié en 1742.
 Le Sopha est une comédie d'Eugène Labiche créée en 1850.
 Le Sofa est le premier livre du poème de William Cowper,  The Task: A Poem, in Six Books, publié en 1785.